USS Cole ha sido el nombre recibido por dos buques de la Armada de los Estados Unidos. El primer Cole fue nombrado en memoria de Edward B. Cole. El segundo, en la de Darrell S. Cole.

 fue un destructor de la clase Wickes, el cual fue botado en 1919 y desguazado en 1945.

 es un destructor Aegis de la clase Arleigh Burke lanzamisiles guiados, que fue botado en 1995. El 12 de octubre de 2000 fue atacado y dañado por un ataque suicida.

Nombres de buques de guerra de Estados Unidos